Севанский национальный парк () — один из четырёх национальных парков Армении, основанный в 1978 году для защиты пресноводного озера Севан и прилегающих к нему территорий. Общая площадь Севанского национального парка составляет 150 100 га, из которых лишь 24 800 га занимает земная поверхность. Основными задачами парка были обозначены сохранение и воспроизводство природных ресурсов, редких и исчезающих видов растений, животных и их местообитаний, защита культурных ландшафтов и памятников истории и культуры.

Фауна 
Озеро Севан и окружающие его водно-болотные угодья служат важным остановочным пунктом для многих околоводных и водно-болотных птиц, которые задерживаются здесь во время весенних и осенних миграций. В зимние месяцы стаи лебедей, бакланов, цапель и большое количество куликов остаются здесь на зимовку. С начала XX века в окрестностях озера было зарегистрировано более 260 видов птиц, из которых 39 занесено в Красную книгу Армении. Один вид птиц — армянская чайка () — является местным эндемиком.

Данные о млекопитающих, обитающих в Севанском национальном парке, весьма скудны. Обычно упоминаются волки, шакалы, лисы, зайцы, мелкие грызуны.

В озере Севан и во впадающих в него реках обитают эндемичные виды рыб: севанский беглу (), севанская храмуля (), севанская форель ().

Флора 
Флора парка представлена 28 видами деревьев, 42 видами кустарников, более 800 видами многолетних трав и 300 видами однолетних и двулетних растений. На территории Севанского национального парка и его защитного пояса можно встретить 23 растения, эндемичных для Армении, из которых 13 являются эндемичными для Севанского флористического района.

См. также 
 Природоохранные зоны Армении

Примечания 

Заповедники Армении